Il singolare del Virginia Slims of Houston 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Bettina Bunge era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Martina Navrátilová.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–3, 7–6 Sylvia Hanika.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Andrea Jaeger (primo turno)
  Tracy Austin (semifinali)
  Pam Shriver (quarti di finale)

 Barbara Potter (primo turno) 
 Bettina Bunge (quarti di finale) 
 Sylvia Hanika (finale) 
 Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1983